

Костилево — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Костилево — село, Куртамиський округ, Курганська область